Никола́й Козло́в:
 
 
 Козлов, Николай Борисович (1924—2001) — ректор СГМА.
 
 Козлов, Николай Евгеньевич (род. 1957) — глава города Первоуральск.
 Козлов, Николай Иванович (род. 1957) — российский психолог.
 Козлов, Николай Илларионович (1814—1889) — врач, профессор киевского университета<noinclude>.
 Козлов, Николай Илларионович (род. 1942) — советский и российский художник.
 Козлов, Николай Ильич (1912—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Козлов, Николай Ионович (1928—2007) — советский лыжник.
 Козлов, Николай Кузьмич (1893—1973) — советский партийный и государственный деятель, председатель Организационного комитета Президиума ВЦИК по Саратовскому краю.
 
 
 Козлов, Николай Павлович (1870—1930-е) — российский архитектор.
 Козлов, Николай Семёнович (1907—1993) — советский учёный-химик.
 Козлов, Николай Тимофеевич (1925—2001) — советский партийный и государственный деятель, министр плодоовощного хозяйства СССР.
 Козлов, Николай Яковлевич (1902—1966) — Герой Социалистического Труда.